Битва под Торопцем (также битва у села Каменки) — сражение  года между русско-шведским отрядом и отрядом польских гусар и казаков пана Кернозицкого, окончившийся разгромом последнего.

Предыстория 
Посланный царём Василием Шуйским в Новгород князь Михаил Скопин-Шуйский сумел договориться со шведами о военной поддержке против польско-литовских магнатов и Лжедмитрия II, заключив с Якобом Делагарди Выборгский трактат. Также Скопину-Шуйскому удалось собрать русское войско и достичь отпадания от самозванца ряда северных городов. В начале мая передовые русско-шведские отряды выступили из Новгорода, чтобы расчистить для основной армии дорогу на Торжок. Под их натиском предводитель отряда польских гусаров Кернозицкий без боя оставил Руссу, которую союзники заняли . После этого интервенты внезапно атаковали их, но были отбиты. Русско-шведский отряд под руководством Фёдора Чулкова и Эверта Горна продолжил наступление и подступил к Торопцу.

Ход битвы 
 у села Каменки произошло сражение с гусарами и казаками застигнутого врасплох Кернозицкого. При первом же ударе панцирной пехоты Горна, воинство Кернозицкого обратилось в бегство, а дворянская конница Фёдора Чулкова завершила разгром. С остатками отряда Кернозицкий пытался отсидеться за стенами близлежащего Троицкого Небина монастыря, но был атакован и выбит из него. Интервенты, оставив артиллерию, покинули Торопец, который сразу же «отложился» от «Тушинского вора».

Последствия 
После взятия русско-шведским отрядом Торопца началась цепная реакция. От Лжедмитрия II «отложились» Торжок, Старица, Осташков, Ржев, Зубцов, Холм, Невель и другие северо-западные русские города. Таким образом, для наступления армии Скопина-Шуйского и Делагарди на Москву был надёжно прикрыт правый фланг.

См. также 
 Поход Делагарди

Литература 
 Каргалов В. В. Московские воеводы XVI—XVII вв. — М.: ООО "ТИД «Русское слово—РС», 2002 — С. 105

Ссылки 
 Описание сражения на сайте Торопецкого исторического общества

Торопец
Смутное время
Сражения по алфавиту
Сражения Русского государства
Сражения Швеции
Сражения Польши
Сражения в России
Сражения 1609 года
1600-е годы в России
1600-е годы в Тверской области